Câmara de Dirigentes Lojistas — associação brasileira
 Casa das Liberdades — extinta coalizão política italiana
 Centro Democrático Liberal — partido político espanhol
 Companhia de Dança de Lisboa — companhia de dança de Portugal
 CDL FM — emissora de rádio brasileira
 450 — em algarismos romanos

Futebol 
 Club Deportivo Lara — clube de futebol da Venezuela
 Club Deportivo Leganés — clube de futebol espanhol
 Club Deportivo Libertad — clube argentino de futebol e basquete
 Club Deportivo Litoral — clube boliviano de futebol
 Club Deportivo Logroñés — clube de futebol espanhol
 Club Deportivo Lugo — clube de futebol da cidade de Lugo, na Galiza
 Clube Desportivo Lajense — clube português desportivo
 Clube Desportivo Luso — clube desportivo português
 Clube Desportivo de Loureiro — clube desportivo português

Pessoas 
 Clarice Derzié Luz — atriz brasileira
 Camillo De Lellis — matemático italiano
 Chauncey Depew Leake — farmacologista e historiador da medicina estadunidense
 Cesão Duílio Longo — político da gente Duília nos primeiros anos da República Romana
 Charles Davis Lucas — militar irlandês

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas